De Beker van Finland 2003 (Fins: Suomen Cup) was de 49ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 1 november met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. HJK Helsinki won de beker voor de achtste keer (na 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998 en 2000) in de clubgeschiedenis door AC Allianssi Vantaa met 2-1 te verslaan (na verlenging). Het winnende doelpunt kwam op naam van Joakim Jensen. De club onder leiding van trainer-coach Keith Armstrong behaalde dit seizoen "de dubbel", want HJK won tevens de landstitel in 2003 – de 21ste uit de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2003
Fins voetbalelftal in 2003

2003
Finland